East (Tangerine Dream), een livealbum uit 2004 van de Berlijnse elektronische muziekgroep Tangerine Dream
 EAST ''(Experimental Advanced Superconducting Tokamak)"", een exprimentele kernfusiereactor
 East (toneelstuk), een toneelstuk uit 1975 van de Engelse regisseur Steven Berkoff
 East (boek), een boek uit 2003 van de Amerikaanse auteur Edith Pattou
 East (album), een muziekalbum uit 1980 van de Australische rockband Cold Chisel
 The East, een Amerikaanse film uit 2013
 East (Seattle), een stadsdistrict van Seattle